El término toiso puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Genista scorpius; o
 El nombre común de la planta Ulex europaeus.